Коб:
 Коб — африканская антилопа рода водяных козлов.
 Коб, Татьяна Владимировна (1987) — украинская спортсменка.
 КОБ — концепция общественной безопасности.